Alexandre Despatie (né en 1985), plongeur canadien du Québec, triple champion du monde et médaillé olympique. 
Stéphane Despatie (né en 1968), écrivain, poète et critique littéraire québécois.